Krzykacz – krzykacz miejski, klikon
1 miejscowość w Polsce:
 Krzykacz – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Sianów